Reagan kan syfta på:

Ronald Reagan – USA:s 40:e preisdent
Ronald Reagan Freedom Award
Ronald Reagan Presidential Library
Ronald Reagan Washington National Airport

 Reaganomics – en marknadsekonomi som Ronald Reagan, USA:s president 1981–1989, stödde
 Reagandoktrinen – USA:s utrikespolitiska filosofi under slutfasen av kalla kriget
 Reagandemokrat – en politisk term
Reagan (film) – en film om Ronald Reagan skriven och regisserad av Eugene Jarecki
Reagan (efternamn) – ett irländskt efternamn
 Reaganligan – en rånarliga i Sverige

Geografi

USA
Reagan County – ett administrativt område i delstaten Texas